Thomas Bellamy – attore statunitense
Thomas Bellamy – politico canadese
Thomas Bellamy – scrittore inglese
Thomas Ludford Bellamy – cantante inglese
Tom Bellamy – musicista britannico, membro dei Cooper Temple Clause